65 Moskiewski Pułk Piechoty Jego Wysokości - (ros. 65-й лейб-пехотный Московский Его Величества полк) - pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 25 czerwca 1700 za panowania cara Piotra I Wielkiego.

Święto pułkowe: 5 października. Dyslokacja w 1914: Chełm.

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 19 Korpus Armijny (19 АК, 19 армейский корпус), Brześć Litewski
 17 Dywizja Piechoty (17-я пехотная дивизия), Chełm
 1 Brygada Piechoty, Chełm
 65 Moskiewski Pułk Piechoty (65-й пехотный Московский полк), Chełm (Холм)

Zobacz też 
 Gubernia chełmska

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?form_type_id=7&id=696 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Chełmie